Landkreis Greiz, Landkreis in de Duitse deelstaat Thüringen
 Greiz (stad), de daarin liggende stad